A Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto da PUCRS (FEFID), fundada em 1 de junho de 2000, é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Além dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física, a FEFID oferece cursos de pós-graduação e extensão.

Sediada originalmente no antigo Ginásio de Esportes da PUCRS, a FEFID funciona hoje no Prédio 81, de nove andares e 22 mil m², dentro do Parque Esportivo da Universidade.

Ligações externas 
 Página oficial da FEFID
 Página do Parque Poliesportivo da PUCRS

Educação Física
PUCRS